Меле́нтьев — фамилия, производная от имени . Известные носители:

 
 Мелентьев, Виталий Григорьевич (1916—1984) — русский советский писатель.
 
 Мелентьев, Герман Александрович (1888—1967) — советский живописец, педагог.
 Мелентьев, Лев Александрович (1908—1986) — советский учёный в области энергетики, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Мелентьев, Михаил Иванович (1906—1982) — советский хозяйственный деятель, редактор газеты «Тотуус» (КФССР), министр рыбной промышленности КФССР.
 Мелентьев, Павел Владимирович (1905—1994) — советский учёный, математик, профессор, сын инженера В. С. Мелентьева.
 Мелентьев, Юрий Серафимович (1932—1997) — министр культуры РСФСР (1974—1990).

Мелентьева 
 Мелентьева, Василиса — вдова-москвичка, считающаяся наложницей или невенчанной женой Ивана Грозного.
 Мелентьева, Мария Владимировна (1924—1943) — партизанка, Герой Советского Союза.

См. также 
 Мелентьево